Ara (altar), tipus d'altar o pedra sobre el qual s'hi fan sacrificis o ofrenes.
 Ara o constel·lació de l'Altar, constel·lació de l'hemisferi sud
 Ara (gènere), gènere d'ocells de la família dels psitàcids
 Riu Ara, riu dels Pirineus aragonesos al Sobrarb
 Ara (partit polític), partit polític municipalista d'àmbit català amb seu a Reus.
 Ara (pel·lícula de 2018), pel·lícula de 2018 sobre trastorns alimentaris dirigida per Pere Solés.
 Publicacions:
 Ara (diari), diari d'informació general en català
 Ara (Front Nacional de Catalunya), publicació (1964-1980) del Front Nacional de Catalunya